Kohan  ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Bernstein-Kohan (1859–1929), russischer Arzt und Zionist
 Jenji Kohan (* 1969), amerikanische TV-Autorin, Produzentin und Regisseurin
 Ljubym Kohan (* 1975), ukrainischer Skispringer
 Martín Kohan (* 1967), argentinischer Schriftsteller
 Paula Kohan (* 1980), argentinische Schauspielerin und Modedesignerin

Siehe auch:
 Kohanim